Schmiedhub ist der Name folgender Orte:

 Schmiedhub (Postmünster), Ortsteil von Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schmiedhub (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schmidhub
 Schmidhuber